Сезон «Еспаньйол» (Барселона) 2019-2020 - 85-й за ліком сезон футбольного клубу Еспаньйол і його 25-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Окрім домашньої ліги, клуб взяв участь у Копа-дель-Рей, а також Лізі Європи УЄФА. Початково сезон мав тривати від 1 липня 2019 до 30 червня 2020 року, але через пандемію Ковід-19 його продовжено.

Гравці

Поточний склад

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів Ла-Ліги оголошено 4 липня 2019 року.

Копа-дель-Рей

Ліга Європи УЄФА

Другий кваліфікаційний раунд

Третій кваліфікаційний раунд

Раунд плей-оф

Груповий турнір

Плей-оф

1/16 фіналу

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено по завершенні сезону.

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб

|}

Бомбардири 
Востаннє оновлено 2 липня 2020.

Примітки 

Еспаньйол
Сезони «Еспаньйол» (Барселона)